Валевский сельсовет — административная единица на территории Новогрудского района Гродненской области Республики Беларусь. Административный центр — агрогородок Валевка.

Состав 
Валевский сельсовет включает 27 населённых пунктов:
 Богуденка — деревня.
 Валевка — агрогородок.
 Жадунь — деревня.
 Залесовцы — деревня.
 Заполье — деревня.
 Заречка — деревня.
 Клены — деревня.
 Колмацковщина — деревня.
 Косичи — деревня.
 Концевичи — деревня.
 Котлово — деревня.
 Кудовичи — деревня.
 Милевцы — деревня.
 Лобачи — деревня.
 Незнаново — деревня.
 Новосады — деревня.
 Новоселки — деревня.
 Новые Гончары — деревня.
 Подборье — деревня.
 Поречье — деревня.
 Радогоща — деревня.
 Старые Гончары — деревня.
 Тихинка — деревня.
 Туличево — деревня.
 Черемушки — деревня.
 Ятра — деревня.
 Ярошичи — деревня.

Производственная сфера 
 Сельскохозяйственное республиканское дочернее унитарное предприятие «Свитязь» Барановичского отделения Белорусской железной дороги
 СПК «Ятра»

Социальная сфера 
Учреждения образования: Государственное учреждение образования «Валевский учебно-педагогический комплекс детский сад-средняя школа»
  
Учреждения здравоохранения:
 Санаторий «Свитязь» — филиал санатория «Магистральный» Барановичского отделения Белорусской железной дороги
 Детский оздоровительный лагерь «Свитязь» Новогрудского района
 Валевская амбулатория врача общей практики
 ФАПы: д. Косичи, д. Кудовичи, д. Ятра

Культура:
 Сельские Дома культуры: д. Валевка, д. Заполье;
 Сельские библиотеки: д. Валевка, д. Заполье.

Памятные места 
На территории сельсовета находятся воинские захоронения:
 Обелиски воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны в деревнях Ятра, Кудовичи, Валевка, Туличево;
 Стела Камышеву — командиру партизанского отряда в д. Ятра
 Братская могила возле Валевской средней школы-сада

См. также 
 Новогрудский район

Примечания

Ссылки 
 Новогрудский райисполком 
 Населённые пункты Республики Беларусь

Сельсоветы Новогрудского района